Rathaus Erlangen steht für folgende Rathäuser:

 Neues Rathaus (Erlangen)
 Altstädter Rathaus (Erlangen)